Beallsville ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

Beallsville (Maryland)
Beallsville (Ohio)
Beallsville (Pennsylvania)